Capitano del popolo – figura politica dell'amministrazione locale nell'Italia medievale
 Capitano generale – figura militare che comandava una capitaneria, divisione amministrativa storica dell'impero spagnolo e dell'Impero portoghese
 Capitano generale – titolo assunto dai comandanti dell'esercito cileno che hanno assunto simultaneamente la presidenza e dal 1999 il rango riservato in Spagna al monarca regnante, come Capitano generale delle forze armate.